kwas o-aminobenzoesowy (kwas antranilowy)
 kwas m-aminobenzoesowy
 kwas p-aminobenzoesowy (PABA)